Kontinentalna liga u hokeju na ledu (rus. Континентальная Хоккейная Лига, eng. Kontinental Hockey League) je imala svoje prvo izdanje u sezoni 2008./09., zamijenivši Superligu kao glavnu ligu u Rusiji, ali ovaj put i sa stranim klubovima. Ukupno su sudjelovala 24 kluba iz Rusije, Bjelorusije, Kazahstana i Latvije. 
Prvi prvak KHL-a (osvajač Gagarinova kupa) je bila momčad Ak Barsa iz Kazanja, a najuspješnija momčad u ligaškom dijelu je bio Salavat Julajev iz Ufe.

Članovi 
 iz Superlige 2007./08.
  MVD, Balašiha - dotad i kao HK MVD Moskovskoja Oblast
  Vitjaz, Čehov
  Traktor, Čeljabinsk
  Severstal, Čerepovec
  Amur, Habarovsk
  Lokomotiv, Jaroslavlj
  Ak Bars, Kazanj
  Metalurg, Magnitogorsk
  Atlant, Mytišči - često i Atlant Moskovskoja oblast, dotad nastupali kao Himik Moskovskoja Oblast
  CSKA, Moskva 
  Dinamo, Moskva
  Spartak, Moskva
  Neftehimik, Nižnjekamsk
  Torpedo, Nižnji Novgorod
  Metalurg, Novokuznjeck
  Sibir, Novosibirsk
  Avangard, Omsk - dotad Avangard Omska Oblast
  SKA, Sankt Peterburg
  Lada, Toljati
  Salavat Julajev, Ufa
 iz bjeloruske Extralige 2007./08.
  Dinamo, Minsk
 iz ruske Vysšaja lige 2007./08.
  Baris, Astana - također i član kazahstanskog prvenstva
  Himik, Voskresensk
 novoformirana momčad
  Dinamo, Riga

Sustav natjecanja 
24 kluba su bila raspodijeljena u četiri divizije, nazvane po poznatim osobama iz ruskog hokeja - Bobrov, Tarasov, Černjišev i Harlamov. Klubovi su u ligaškom dijelu odigrali 56 utakmica, te je potom šesnaest najuspješnijih momčadi išlo u doigravanje za Gagarinov kup. Pobjednici divizija su imali statu nositelja i pozicije 1-4, ovisno o broju osvojenih bodova. Prve dvije runde su se igrale na seriju od tri pobjede, a završne dvije na četiri pobjede.

Regularna sezona 
Ukupna ljestvica te pozicije po divizijama. 

GP - odigrano utakmica; W - pobjeda nakon 60 minuta; OTW - pobjeda u produžetku; SOW - pobjeda nakon raspucavanja kaznenih udaraca; OTL - poraz u produžetku; SOL - poraz nakon raspucavanja kaznenih udaraca; L - poraz nakon 60 minuta; GF - postignuti pogodci; GA - primljeni pogodci; GD - gol-razlika 
Bodovi: 3 za W; 2 za OTW/SOW; 1 za OTL/SOL;  0 za L  
Pobjednici divizija imaju mjesta 1. – 4. na ljestvici 
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima momčad s više pobjeda. 
 - plasirali se u doigravanje

Doigravanje 
Plasman u regularnoj sezoni je dan u zagradama. 
OT - nakon produžetaka 
SO - nakon raspucavanja 
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1; rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1

Osmina završnice

Četvrtzavršnica

Poluzavršnica

Gagarinov kup 

Ak Bars je osvojio Gagarinov kup ukupnom pobjedom 4:3 protiv Lokomotiva te postao prvim prvakom KHL-a.

Izvori 
 KHL - ukupni poredak regularne sezone 2008./09.
 KHL - poredak po divizijama 2008./09.
 KHL - doigravanje 2008./09.

Poveznice 
 (ruski)(engleski) KHL.ru
 Kontinentalna liga u hokeju na ledu

2008-09